Община Оштра-Лука () —  община (муниципалитет) на крайнем северо-западе Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Центр находится в собственно селе Оштра-Лука.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Оштра-Лука составила 2997 человек, по переписи 1991 года (в 24-х нп) —  9 178 человека.

Этнический состав населения общины Оштра-Лука в границах 2013 года (в 24 нп довоенной общины Сански-Мост) по переписи 1991 года:
 Сербы — 4941 (53,84 %)
 Хорваты — 2498 (27,22 %)
 Боснийские мусульмане — 1515 (16,51 %)
 Югославы — 117 (1,27 %)
 остальные, неопределённые и неопознанные — 107 (1,17 %)
 всего: 9178

Населённые пункты 
В состав общины входит 24 населённых пункта.

История 
После боснийской войны в 1995 году из состава общины Сански-Мост (из 75 нп), отошедшей в основном к ФБиГ (51 нп), была выделена отдельная община Оштра-Лука (24 нп), отошедшая к Республике Сербской.

В общине ежегодно в первое воскресенье после Ильина дня проводится Грмечская коррида — народная забава, бой быков.

Примечания 

Общины Республики Сербской